Магурени има више значења:

 Магурени (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Магурени (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Магурени (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Магурени (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Магурени (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Магурени (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Магурени (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији